Hrvatska:
 Kneževići (plemstvo), plemićka obitelj u Hrvatskoj, podrijetlom iz Hercegovine, preselila u 15. stoljeću u Liku, a 1802. godine u Međimurje  
 više selâ i zaselaka pod imenom Kneževići u Lici, sjevernoj Dalmaciji i Kordunu

BiH:
 Kneževići (Šipovo, BiH), naselje u općini Šipovo

Crna Gora:
 Kneževići (Plužine, Crna Gora), naselje u općini Plužine